Ю́рий Блино́в: Блинов, Юрий Иванович (род. 1949) — советский хоккеист.
 Блинов, Юрий Николаевич (род. 1946) — советский легкоатлет-спринтер.